Жеребятьево — название населённых пунктов в России:

 Жеребятьево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Жеребятьево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
Жеребятьево — до 1965 г. название деревни Крутогорово Рыбинского района Ярославской области.